Florence County är namnet på flera countyn i USA.

 Florence County, South Carolina
 Florence County, Wisconsin